Canevaro peut faire référence à:

Patronymie
 César Canevaro Valega (1846-1922), un général et homme d'État péruvien.
 Domenico Canevaro (1683-1745), 156e Doge de la République de Gênes de 1742 à 1744 et roi de Corse de 1743 à 1744
 Felice Napoleone Canevaro (1838-1926), un amiral et un homme politique italien
 José Francisco Canevaro (1837-1900), un diplomate et homme d'État péruvien.